Etxabarri en basque ou Echávarri en espagnol est une commune de Navarre ;
 Etxabarri-Kuartango est une commune dans la province d'Alava dans la Communauté autonome basque ;
 Etxabarri Urtupiña est une commune en Alava ;
 Etxabarri Ibiña est une commune en Alava.

Etxabarri est aussi un patronyme d'origine basque.